Mattel steht für:
 Mattel, US-amerikanischer Spielzeug-Konzern

Personen:
 Coline Mattel (* 1995), französische  Skispringerin
 Trixie Mattel (eigentlich Brian Michael Firkus; * 1989), US-amerikanische Dragqueen und Sänger